Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2013 blev afholdt fra 20. – 23 juni 2013 i Vordingborg på Sjælland. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 30. maj og 1. juni i Thorsager på Djursland.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 
 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2013
2013